Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Linda Tuero 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Virginia Wade (Campionessa)
 Helen Gourlay (semifinali)
 Gail Chanfreau (quarti di finale)
 Winnie Shaw (quarti di finale)

 Linda Tuero (finale)
 Kerry Harris (secondo turno)
 Laura Dupont (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1971